Achelóos může znamenat:

 Achelóos (mytologie) – v řecké mytologii bůh stejnojmenné řeky
 Achelóos (řeka) – řeka v Řecku
 Achelóos (obecní jednotka) – obecní jednotka v Řecku